

Geografia
Keeling (Virginia) – comunità degli USA
North Keeling – Cocos Islands, Australia
Cocos (Keeling) Islands – territorio dell'Australia

Persone

Charles David Keeling (1928-2005) – climatologo
David Keeling (* 1951) – artista australiano
Edward Keeling (1883-1954) – politico inglese
Elsa d'Esterre-Keeling – Elizabeth Henrietta Keeling (1857-1935)
Harold Keeling (* 1963) – giocatore di pallacanestro
Jayson Keeling (* 1966) – artista statunitense
John Keeling (1586-1649) – MP inglese
Ralph Keeling (* 1959) – climatologo
William Keeling (1577-1619) – capitado di marina inglese

Altro

 Curva di Keeling – grafico che mette in correlazione la anidride carbonica nell'atmosfera e lo sviluppo industriale, creata dal fisico Charles David Keeling.

 USS Keeling (codice Greyhound) – nave distruttore classe Mahan creata da C.S. Forester in The Good Shepherd.